Miejscowości w USA:
 Hills and Dales – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Hills and Dales – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark